HMS „Tireless” – nazwa noszona przez dwa okręty brytyjskiej Royal Navy, oznaczająca „niestrudzony”:

  – okręt podwodny typu T zwodowany w 1943 roku, zezłomowany w 1968 roku.
  – okręt podwodny typu Trafalgar zwodowany w 1984 roku, wycofany ze służby w 2014 roku.

Tireless